Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma si è ritirato nei quarti di finale nel match contro Andy Murray.

Roger Federer ha battuto in finale Andy Murray 6–3, 6–4, 7–6(11), aggiudicandosi il suo 16º titolo dello Slam (il quarto a Melbourne). I 2 si era già affrontati in una finale dello Slam agli US Open 2008 dove anche in quel caso vinse lo svizzero col punteggio di 6–2, 7–5, 6–2

Teste di serie 

  Roger Federer (campione)
  Rafael Nadal (quarti di finale, ritirato)
  Novak Đoković (quarti di finale)
  Juan Martín del Potro (quarto turno)
  Andy Murray (finalista)
  Nikolaj Davydenko (quarti di finale)
  Andy Roddick (quarti di finale)
  Robin Söderling (primo turno)
  Fernando Verdasco (quarto turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinale)
  Fernando González (quarto turno)
  Gaël Monfils (terzo turno)
  Radek Štěpánek (primo turno)
  Marin Čilić (semifinale)
  Gilles Simon (Non ha partecipato per infortunio)
  Tommy Robredo (primo turno)

 David Ferrer (secondo turno) 
 Tommy Haas (terzo turno) 
 Stanislas Wawrinka (terzo turno) 
 Michail Južnyj (terzo turno) 
 Tomáš Berdych (secondo turno) 
 Lleyton Hewitt (quarto turno) 
 Juan Carlos Ferrero (primo turno) 
 Ivan Ljubičić (terzo turno) 
 Sam Querrey (primo turno) 
 Nicolás Almagro (quarto turno) 
 Philipp Kohlschreiber (terzo turno) 
 Jürgen Melzer (primo turno) 
 Viktor Troicki (secondo turno) 
 Juan Mónaco (terzo turno) 
 Albert Montañés (terzo turno) 
 Jérémy Chardy (primo turno) 
 John Isner (quarto turno)

Giocatori che hanno ricevuto una wildcard 
  Carsten Ball
  Andrej Golubev
  Sébastien Grosjean
  Ryan Harrison
  Jason Kubler
  Nick Lindahl
  Marinko Matosevic
  Bernard Tomić

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni

Giocatori qualificati per i turni preliminari 
  Sean Berman
  James Duckworth
  Colin Ebelthite
  Kaden Hensel
  Dayne Kelly
  James Lemke
  Benjamin Mitchell
  Matt Reid
  Luke Saville
  Joseph Sirianni

Giocatori qualificati nel tabellone principale 
  Kevin Anderson
  Ivan Dodig
  Matthew Ebden
  David Guez
  Ricardo Hocevar
  Blaž Kavčič
  Dieter Kindlmann
  Stefan Koubek
  Xavier Malisse
  Illja Marčenko
  Guillaume Rufin
  Ivan Serheev
  Louk Sorensen
  Antonio Veić
  Donald Young
  Grega Žemlja

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2010
ATP World Tour 2010